US Open 2017 – kwalifikacje gry pojedynczej kobiet – kwalifikacje do zawodów singlowych kobiet, rozgrywane w ramach ostatniego, czwartego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, US Open. Zmagania miały miejsce pomiędzy 22–25 sierpnia na nowojorskich kortach USTA Billie Jean King National Tennis Center.

Zawodniczki rozstawione

Zakwalifikowane

Drabinka

Pula nagród

Bibliografia 
 

US Open 2017
US Open – kwalifikacje gry pojedynczej kobiet